Glandularia är ett släkte av verbenaväxter. Glandularia ingår i familjen verbenaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Verbenaväxter
Glandularia